Княжевич, Дмитрий Максимович (1788—1844) — чиновник министерства просвещения
 Княжевич, Дмитрий Максимович (1874—1918) — внук предыдущего, генерал-майор